Pesma Evrovizije 2004. je bilo 49. izdanje Pesme Evrovizije, održano u Abdi Ipekči areni u Istanbul, Turska. Finale je održano u subotu, 15. maja, a polufinale u sredu, 12. maja. TV kuća domaćin bila je Turska radio-televizija. Voditelji bili su Korhan Abaj i Meltem Kumbul. Ovo je bio i prvi put da je Pesma Evrovizije održana u najvećem evropskom gradu po broju stanovnika u tom trenutku, kao i u transkontinentalnoj državi i gradu, u većinskoj muslimanskoj zemlji i u zemlji turkijskih jezika.

Ukrajinska predstavnica Ruslana je sa svojom pesmom "Wild Dances" pobedila na takmičenju sa osvojenih 280 poena, ispred predstavnika Srbije i Crne Gore, Željka Joksimovića, koji je sa pesmom Lane moje dobio 263 poena. Ovo je bio tek drugi nastup Ukrajine na ovom takmičenju, a prvi put je pobedu odnela pesma koja je u sebi sadržala ukrajinski jezik.

Ovo je ujedno bilo i prvo izdanje Pesme Evrovizije koje se održalo u dve večeri. Polufinale održano je u sredu, a u subotu je održano finale. Direktni plasman u finale imale su države Velike četvorke: Španija, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Nemačka, te prvih 10 država sa prošlogodišnjeg takmičenja u Rigi, Letonija. Na takmičenju su bile 4 države debitantkinje, Albanija, Andora, Belorusija i Srbija i Crna Gora, a Monako se vratio na takmičenje nakon punih 25 godina. Svih 36 država imale su pravo glasanja i u finalu i u polufinalu. Ovo je ujedno i prvo takmičenje na kojem su svih 36 država glasale preko javnog telefonskog glasanja. No, Francuska, Poljska i Rusija nisu prenosile polufinale (u kojem nisu učestvovale), tako da u njemu nisu ni glasale, ali preostale 33 učesnice su glasale. Po prvi put su izvedene pesme na ukrajinskom, katalonskom i voro jeziku.

Na takmičenju je predstavljen i novi logo Pesme Evrovizije. Sastojao se od reči -{Eurovision Song Contest}-, ispod kojih je pisalo mesto i godina održavanja. Slovo V u reči -{Eurovision}- imalo je oblik srca u kojem se nalazila zastava države domaćina. Moto takmičenja bio je -{„Under The Same Sky“}- (), a zalagalo se za ujedinjenu Evropu i Tursku kao deo takve Evrope.

Tok takmičenja 

Na početku polu-finala, voditeljka Meltem Kumbul je zagrejala publiku pesmom -{Volare}- koju je na istom takmičenju 1958. izveo Domeniko Modunjo. Kao uvodni program u finalu nastupila je Sertab Erener sa svojim pesmama -{Everyway That I Can}- i -{Leave}-, dok je kao šou program nastupala turska plesna grupa -{Fire of Anatolia}-.

Sat vremena nakon emitovanja polufinala, Evropska unija za radiodifuziju, organizator takmičenja, je otkrila da je bilo problema sa prebrojavanjem glasanja u Hrvatskoj i Monaku. Digame, ogranak Dojče telekoma, koji je bio zadužen za prebrojavanje glasova, izjavio je da je imao problema sa softverom za prebrojavanje glasova, te da je bilo problema sa SMS glasovima iz Hrvatske. Kao posledica toga, neki glasovi nisu uključeni u konačni zbir. Kada su i ti glasovi dodani, ispostavilo se da oni ne bi uticali na prolaz nijedne zemlje učesnice.

Pesma predstavnica Srbija i Crna Gora bila je u polu-finalu prvoplasirana sa 263 poena, dok je u finalu završila na drugom mestu sa isto toliko bodova, ali iza Ukrajine, koja je u polufinalu bila druga.

Polufinale 
Označene države su se plasirale u finale

Finale

Sastav glasanja 

Prema zbiru telefonskih glasova gledalaca, svaka država je dala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 bodova pesmama koje su smatrali najboljim.

Tabele

Rezultati polufinala

Rezultati finala

Nagrade Marsel Bezenson 
 Nagrada novinara:  Srbija i Crna Gora, Željko Joksimović, Lane moje
 Nagrada kompozitora za najbolju kompoziciju:  Kipar, Lisa Andreas, -{Stronger every minute}- (kompozitor: Majk Konaris)
 Nagrada dosadašnjih pobednika za najboljeg izvođača:  Ukrajina, Ruslana, -{Wild dances}-

Predstavnici 
Predstavnici su one osobe koje su na Pesmi Evrovizije prenosile službene glasove njihove zemlje.
  — Zhani Ciko
  — Pati Molné
  — Dodo Roscic
  — Martine Prenen
  — Mija Martina
  — Denis Kurian
  — Loukas Hamatsos
  — Camilla Ottesen
  — Maarja-Liis Ilus
  — Anna Stenlund
  — Alex Taylor
  — Alexis Kostalas
  — Barbara Kolar
  — Johnny Logan
  — Sigrun Osk Kristjansdottir
  — Merav Miller
  — Lauris Reiniks
  — Rolandas Vilkoncius
  — Karolina Petkovska
  — Clair Agius
  — Anne Allegrini
  — Esther Hart 
  — Ingvild Helljesen
  — Thomas Anders 
  — Maciej Orłoś
  — Isabel Angelino
  — Andreea Marin Bănică
  — Jana Čurikova
  — Peter Poles
  — Nataša Miljković
  — Anne Igartiburu
  — Jovan Radomir
  — Emel Aykanat
  — Meltem Ersan Yazgan
  — Lorraine Kelly
  — Pavlo Šijlko (DJ Paša)

Galerija učesnika

Službeni album 

-{Eurovision Song Contest: Istanbul 2004}- je službeni kompilacijski album takmičenja održanog 2004. godine, koji je sastavila Evropska radiodifuzna unija, а 26. априла 2004. godine izdala kuća -{Universal Music Group}-. Album sadrži svih 36 pesama izvedenih na Evrosongu 2004. godine, uključujući polufinalne numere koje nisu dobile pravo učešća u velikom finalu.

Izvori

Spoljašnje veze 

 Službene stranice
 Saopštenje EBU-a vezano za probleme pri glasanju u polufinalu
 Detalji o takmičenju
 Video (BBC Eurovision 2004)  (Realplayer)

Песма Евровизије 2004.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2004.